Four Points by Sheraton у місті Запоріжжя — приватний готель європейського класу, неподалік від центру Запоріжжя.

Розташування 
Розташований в самому центрі міста, у діловій та культурній частині Запоріжжя. Знаходиться всього в 15 хвилинах ходьби від мерії та 5 хвилинах ходьби від набережної річки Дніпро, а також в 30 хвилинах їзди від Міжнародного аеропорту Запоріжжя (OZH) та в 1 годині їзди від Міжнародного аеропорту «Дніпро» (DNK).

Характеристики 
 164 номери (Номер Classic, Tower, Comfort, Tower Balcony, Comfort Suite, Terrace, Mega Terrace, Президентський люкс)
 Four Points by Sheraton Four Comfort ™ Bed з гіпоалергенними подушками
 42 дюймовий LCD телевізор з дистанційним управлінням і супутниковими каналами
 Кава-машина
 Доступ до Всемережжя через WI-FI.

З липня 2012 року бізнес-центр Запоріжжя класу «А» Khortitsa Palace.

Концепція 
Бізнес-центр KHORTITSA PALACE є частиною готельно-офісного комплексу. Крім БЦ до складу комплексу входить бізнес-готель під управлінням міжнародного бренду.
Загальна площа: 19 000 м².
 Площа БЦ 5 700 кв. м (GLA — 3700).
 Площа готелю: 10 500 м² (167 номерів).
 Поверховість: цоколь, +17 рівнів. Висота поверху — 3 м
 Паркінг 2000 м².

Інженерія 

 Ліфти: 2 швидкісних пасажирських ліфта фірми Otis вантажопідйомністю 1000 і 400 кг.
 Вентиляція: система поверховій централізованої припливно-витяжної вентиляції, повітроводи розміщуються в застельовому просторі коридору.
 Кондиціонування: система мультизональної кондиціювання, роздаткові фанкойли розміщуються в площині підвісної стелі на позначці 2,8 м.
 Опалення: система клімат-контроль.
 Електропостачання: Передбачена власна ТП.
 Внутрішнє освітлення: виконується з вбудованими стельовими світильниками з люмінесцентними лампами.
 Водопостачання: холодна від міської мережі, автономна система підготовки гарячої води.
 Пожежогасіння та оповіщення: система сплінкерне пожежогасіння, система автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення.
 Димовидалення: автоматична система димовидалення в коридорах.
 Система безпеки: система контролю доступу, система відеоспостереження на вхідних групах, цілодобова охорона будівлі.
 Комунікації: Оптико-волоконні лінії зв'язку, що дозволяють необмежену кількість телефонних ліній, виділений канал Інтернет.
 Експлуатація: Цілодобова диспетчерська служба експлуатації.

Інфраструктура 
 2 ресторани
 бар, кафе
 фітнес-центр, СПА
 конгрес-хол / бенкетна зала
 переговорні кімнати
 магазини
 готель    під керуванням відомим міжнародним брендом.

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Офіційний сайт

Примітки 

Готелі Запоріжжя
Чотиризіркові готелі України